Daim (merk), een chocolademerk
Deventer Algemene Industriële Maatschappij, zie Deventer Capsulefabriek
Daim, soort leer, meer bekend onder de naam nubuck.